Jack Miller puede referirse a:

Jack Miller (1982-), luchador profesional estadounidense más conocido por su nombre en el ring de Jack Evans;
Jack Miller (1995-), piloto australiano de motociclismo;
Jack Miller (1920-1942), marine estadounidense fallecido en la batalla de Guadalcanal;
Jack Miller (196 -), piloto estadounidense de automovilismo;
USS Jack Miller (DE-410), destructor estadounidense activo entre 1944 y 1946.